Inowłódz (plaats), plaats in Polen
 Inowłódz (gemeente), gemeente in Polen